Коцюбіїв — фортеця на місці нинішьої Одеси.
 «Хаджибей» — фірмовий пасажирський потяг Одеської залізниці № 108/107 сполученням Одеса — Ужгород.
 «Хаджибей» — фірмовий пасажирський потяг Одеської залізниці № 148/147 сполученням Одеса — Київ.
 Хаджибей — український футбольний клуб із селища Усатове Біляївського району Одеської області
 Хаджибейський лиман — лиман естуарного типу на північно-західному узбережжі Чорного моря, один з одеських лиманів, на північний захід від м. Одеси.
 Хаджибей — роман-трилогія письменника Юрія Трусова.